Salengro est un patronyme partagé par plusieurs personnalités :
 Roger Salengro (1890-1936), homme politique français, ministre de l'Intérieur du gouvernement Léon Blum
 Christophe Salengro (1953-2018), acteur, danseur et metteur en scène français, notamment connu pour son rôle de président du pays fictif Groland, dans l'émission de .
  
Homonymie de patronyme